Blaulichtfilter steht für:
 Blaulichtfilter (Display) für Bildschirme
 Farbfilter für die Farbe Blau